Чемпионат России по регби-7 — ежегодное соревнование мужских регбийных команд России. Проводится с 1993 года.

С 2020 года турнир перешёл на схему «осень-весна». Турнир проходит в 5 туров, которые будут сыграны в течение сентября 2020 – июня 2021 годов.

В сезоне 2020/21 сыграют 12 команд: «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Красный Яр» (Красноярск), «Слава» (Москва), «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Богатыри» (Краснодар), «Металлург» (Новокузнецк), «Локомотив» (Пенза), «Булава» (Таганрог), ЦСКА (Москва), «Стрела» (Казань), «Нарвская Застава» (Санкт-Петербург), «Владивостокские тигры» (Владивосток).

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика регби в СССР и России

Турниры по регби-7
Соревнования по регби в России